Александр Михайлович Добролюбов (27 августа 1876 — лето или осень 1945) — русский поэт-символист, известный не столько своей поэзией, сколько жизнетворчеством. По характеристике М. Л. Гаспарова,

…самый дерзкий из ранних декадентов-жизнестроителей: держался как жрец, курил опиум, жил в чёрной комнате и т. д.; потом ушел «в народ», основал секту «добролюбовцев»; под конец жизни почти разучился грамотно писать, хотя ещё в 1930-х годах, всеми забытый, делал попытки печататься.

Биография 
Отец — действительный статский советник, выслуживший дворянство, служил в Варшаве. После его смерти в 1892 Добролюбов переехал в Санкт-Петербург. Сочинял стихи ещё в школьные годы, после переезда увлёкся поэзией и стилем жизни западноевропейских символистов, особенно Бодлером, Верленом, Малларме, Метерлинком, Эдгаром По. Восхищение «декадентством» он разделял с В. Гиппиусом (дальним родственником Зинаиды Гиппиус) и сблизился, в частности, с В. Брюсовым, Н. Минским. Учился на филологическом факультете Петербургского университета. Курил гашиш, и проповедуемый им культ смерти, по слухам, привёл его сотоварищей по университету к самоубийству, вследствие чего он сам был исключён. Первую книгу издал на собственные средства.

В 1898 году порвал с богемным образом жизни и в глубоком раскаянии начал искать опору в христианстве. Он обратился к Иоанну Кронштадтскому, пошёл паломником в Троице-Сергиеву лавру и в Москву, а к концу 1898 г. отправился в монастырь на Соловецких островах, чтобы постричься в монахи. Архив Добролюбова остался у его ближайшего друга — философа и музыкального критика Якова-Вольфа Исааковича Эрлиха (1874—1902), с которым Добролюбов учился в 6-й Санкт-Петербургской гимназии и на историко-филологическом факультете Петербургского университета, — родного дяди писателей Осипа Дымова и Якова Перельмана. Опубликовать архив Эрлих, однако, не успел из-за скоротечного душевного расстройства. Его друзья-символисты (в первую очередь В. Я. Брюсов) издали книгу «Собрание стихов» (1900).

В начале лета 1899 г. Добролюбов покинул монастырь, чтобы двинуться в паломничество по России и, противопоставляя себя государству и Церкви, основать секту (в районе Оренбурга и Самары). В 1901 за подстрекательство к отказу от военной службы был арестован, но вскоре при помощи матери отпущен на свободу как душевнобольной. Впоследствии время от времени из Поволжья, где он в 1905—1915 гг. был главой секты «добролюбовцев» (сам он называл своих последователей «братками»), наведывался в Москву и Петербург; согласно Мережковскому, Добролюбов был наделён огромной силой духовного воздействия. Его последний сборник лирики «Из книги невидимой» (1905) свидетельствует о пренебрежении земными благами; здесь же он заявляет об отказе от литературы. Сборник полон религиозных стихов и стихов в фольклорном стиле; «Жалоба березки в Троицын день» — пример того, как обе линии противоречат друг другу. Сборник был поддержан Валерием Брюсовым, который за пять лет до этого составил «Собрание стихов Добролюбова»; жена и сестра Брюсова просматривали вёрстку. В эти годы Добролюбов встречался также с Л. Толстым, на которого глубокое впечатление произвела личность главы секты, но не его творчество как поэта.

После революции его следы теряются. До 1923 г. он с последователями жил в Сибири (недалеко от Славгорода), в 1923—1925 близ Самары, занимаясь земляными работами, в 1925—1927 вел кочевническую жизнь в Средней Азии, потом работал в артели печников на территории Азербайджана. В эти годы он ещё переписывался с И. М. Брюсовой — вдовой поэта и В. В. Вересаевым. В этих письмах содержатся некоторые стихотворения и четыре манифеста, свидетельствующие, что Добролюбов стремился вернуться в литературу. Интересно, что автор писем достиг полного опрощения — они будто написаны малограмотным человеком. Умер в 1945 году, судя по всему, сразу после войны.

Добролюбов значителен как одно из приводимых в движение мощнейшим внутренним напряжением явлений русского символизма, меньше — как поэт, тем более что многое из его спорного творчества пропало сразу после создания. Его ранняя лирика была связана с природой, поэзия времен декадентства определена мотивом смерти, а также свидетельствует о влиянии Шопенгауэра и Ницше. Формально граница с прозой отсутствует, а собственно поэтическое достигается ритмом, музыкальностью и повторами.

Существует мнение, что, пожалуй, единственной легендарной фигурой декадентства стал Александр Добролюбов.

Миф об Александре Добролюбове, начавший складываться уже в начале развития русского символизма, окончательно сформировался тогда, когда Добролюбов ушел из литературы и порвал с литературно-художественным кругом. Конечно, не только к Добролюбову приходила мысль об ущербности литературного творчества по сравнению с жизнью. Дмитрий Мережковский признавался в автобиографии, что в юности «ходил пешком по деревням, беседовал с крестьянами» и «намеревался по окончании университета „уйти в народ“, сделаться сельским учителем». Поэт-футурист Божидар мечтал о том, чтобы уехать на край света, к диким народам, не испорченным цивилизацией. Но только Добролюбову (и вслед за ним — поэту Леониду Семёнову) удалось проявить последовательность.

Примечания

Литература 
 Бахрах А. Воскрешенный декадент: [О книге: Добролюбов А. Сочинения = Natura naturans = Natura naturata: Собр. стихов: Из альманаха «Северные цветы» на 1901, 1902 и 1903 г. / With an introd. by Joan Delaney Grossman.— Berkeley: Berkeley Slavic specialities, 1981.— (Modern Russ. lit. a. culture; Vol. 10) ISBN 0-933884-20-6] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1982.— 2 мая (№ 25811).— С. 2.
Галич Юрий. «Анаконда»: (Из литературных воспоминаний) // Сегодня.— Рига, 1930.— 23 марта (№ 82).— С. 5.
Гиппиус Владимир. Александр Добролюбов // Русская литература XX века, 1890-1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова.— М.: XXI век — Согласие, 2000.— Т. 1.— С. 259-272. ISBN 5-293-00001-2
 Гиппиус З. Об Александре Добролюбове / Зинаида Гиппиус // Воспоминания о серебряном веке / [сост. В. Крейд].- М.: Республика, 1993. — С. 19, 20. — ISBN 5-250-02030-5.
Добролюбова Е. О Марии и Александре Добролюбовых // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 30 апреля (№ 14249).— С. 4 (Письмо в редакцию).
Дымов О. Александр Михайлович Добролюбов: (Из воспоминаний) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1955.— 3 июля (№ 15772).— С. 8.
 Дымов О. Александр Михайлович Добролюбов / Осип Дымов // Воспоминания о серебряном веке / [сост. В. Крейд].- М.: Республика, 1993. — С. 21 — 23. — ISBN 5-250-02030-5
 Иванова Е. В. Александр Добролюбов — загадка своего времени // Новое литературное обозрение. 1997, № 27.
 Иванова Е. В. Добролюбов Александр Михайлович // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. — Т. 2. — Москва: Большая российская энциклопедия, 1992. — С. 133—134: портр. ISBN 5-85270-064-9

Маковский С. К. Александр Добролюбов: (Из моих воспоминаний) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 10 апреля (№ 14229).— С. 3; 12 апреля (№ 14231).— С. 3, 4; 17 апреля (№ 14236).— С. 2.
Мочульский К. Александр Добролюбов // Новый журнал.— Нью-Йорк, 1953.— Кн. 32.— С. 137—148.
Тарковский А. Об Александре Добролюбове // Тарковский А. Проза. Письма. — М.: Литературный музей, 2021. — С. 627—628. ISBN 978-5-6045233-9-1
Фомин А. Г. Библиография новейшей русской литературы: По материалам лит. арх. проф. С. А. Венгерова и другим источникам: ...А. М. Добролюбов // Русская литература XX века, 1890-1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова.— М.: XXI век — Согласие, 2000.— Т. 2.— С. 404. ISBN 5-293-00001-2

Ссылки 
 Раздел А. М. Добролюбова в библиотеке М.Мошкова
 Ушедший за истиной
 Два стихотворения
 КЛЭ 
 Н. А. Богомолов (Москва). Творческое самосознание в реальном бытии (интеллигентское и антиинтеллигентское начало в русском сознании конца XIX — начала XX вв.)

Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Основатели сект
Пацифисты
Русские поэты
Русские поэты-символисты